Curia — aldeia da freguesia de Tamengos, Anadia, Portugal
 Cúria Hostília — primeiro local de reuniões do senado romano
 Cúria Régia (século XIII) —  assembleia real da monarquia portuguesa
 Cúria Romana —  órgão administrativo da Santa Sé
 Cúria diocesana ou Mitra diocesana — órgão administrativo das dioceses

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião